Meteorologický sloup může být:

Meteorologický sloup – je zpravidla historické dekorativní zařízení vybavené meteorologickými přístroji a umístěné ve veřejném prostoru.

 Meteorologický sloup (Lázně Libverda) – Meteorologický sloup, Lázně Libverda, okres Liberec
 Meteorologický sloup v Liberci – Meteorologický sloup, Liberec, okres Liberec
 Meteorologický sloup v Ľubochni – Meteorologický sloup, Ľubochňa, okres Ružomberok, Slovensko
 Meteorologický sloup (Opava) – Meteorologický sloup, Opava, okres Opava

Meteorologické sloupy